Ministero dell'industria – dicastero del governo giapponese
Ministero dell'industria, delle miniere e del commercio – dicastero del governo iraniano
Ministero dell'industria e del commercio – dicastero del governo italiano, ridenominato ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e infine accorpato nel ministero dello sviluppo economico
Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – dicastero del governo italiano operativo dal 1860 al 1916
Ministero del commercio internazionale e dell'industria – dicastero del governo giapponese operativo dal 1949 al 2001